Lomaiviti (provincie), een provincie van Fiji
Lomaiviti-eilanden, een eilandengroep in Fiji